Birstall hace referencia a:

 Birstall (Leicestershire), Inglaterra
 Birstall (Yorkshire del Oeste), Inglaterra